John Williamson peut désigner :
 John Williamson (1929-2015), un compositeur et pianiste britannique ;
 John Williamson (1937-2021), un économiste britannique ;
 John Williamson (1945-), un chanteur-compositeur-interprète de musique country australienne ;
 John Williamson (1951-1996), un ancien joueur américain de basket-ball ;
 John Williamson (1986-), un joueur américain de basket-ball.